Пломба — уникальное устройство однократного применения, предназначенное для индикации факта несанкционированного доступа к охраняемому объекту.

Пломбы изготавливаются таким образом, чтобы снятие их непременно приводило к оставлению ясно видимых следов на их материале (как визуально, так и с применением специальных приборов и способов исследования), а снятие без оставления следов было бы практически неосуществимо.
Конструкция однократных информационных пломб должна исключать возможность повторного использования как самих пломбировочных устройств, так и их составных частей после снятия.

Другой тип пломб, к которым относятся некоторые виды многоэлементных запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ), может быть использован повторно, так как после снятия жесткого запирающего элемента корпус пломбы остается нейтральным.

Этимология 
Слово «пломба» произошло от латинского «plumbum» (свинец) — по наименованию наиболее популярного материала изготовления пломб.

Функции пломб 
Основная функция пломб — информационная, когда несанкционированный доступ к охраняемому объекту просто визуализируется. Другая функция — силовая — реализуется с помощью запорно-пломбировочных устройств, которые способны противостоять открытому взлому.

История пломб 
Пломбы для идентификации собственности применялись в Месопотамии, Древней Греции и Римской империи. Первые пломбы предназначались для регистрации доступа к товарам и документам: амфорам, ларям, сундукам, свиткам, папирусам. Для этого охраняемый объект обвязывался веревкой или шнуром и фиксировался пломбой. Несанкционированное снятие пломбы считалось преступлением.
Широкое распространение пломбы получили в Европе в Средние века (VIII—XI вв.) в качестве металлической таможенной бирки.
В России, благодаря археологическим изысканиям на территории древнего новгородского городища, предпринятыми академиком В. Л. Яниным, были также найдены средневековые (предположительно, таможенные) пломбы, отличающиеся от европейских образцов конструкцией и материалом изготовления. Это были деревянные цилиндры-замки длиной 80-10 мм и диаметром в 60 мм, имевшие продольный и поперечный канал. Принцип действия старорусской пломбы был таков: кожаный мешок обвязывался веревкой, концы которой вводились в продольный канал навстречу друг к другу и выпускались наружу через поперечный канал, закрываемый деревянным клином — пробкой. Так как фиксирующий элемент пломбы (узел веревки) был надежно спрятан внутри пломбировочного устройства, то снять пломбу можно было, только расколов цилиндр либо разрезав веревку.

Классификация пломб 
Пломбировочные устройства классифицируются по следующим признакам: используемые материалы; конструкция; степень защищенности охраняемого объекта от несанкционированного вскрытия; контроль сохранности пломбы; применение, антимагнит.

Используемые материалы 
Первыми материалами для изготовления пломб были воск, глина, сургуч, дерево и свинец. Современные информационные (индикаторные) пломбы изготавливаются из полимеров (поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, нейлон, армамид и т. п.). Силовые пломбы (запорно-пломбировочные устройства) делают из металла и пластмассы, а также их комбинаций. Пломбы из свинца используются учреждениями скорее по инерции, так как не могут соперничать с современными пломбами по надежности. Хотя, например, Центробанк до сих пор использует для запечатывания инкассаторских мешков свинцовые пломбы.Так же, например, РЖД , УЗ и БЧ а так же ряд метрополитенов до сих пор используют такие же пломбы для пломбирования стоп-кранов,рычага аварийного выключения дверей и огнетушителей ,что нередко приводит к хищению самих пломб без срыва стоп-крана или эксплуатации огнетушителя.

Конструкция 
Конструктивные особенности делят пломбировочные устройства на моноблочные и многоэлементные. К моноблочному типу относятся пломбы, в которых все элементы объединены для исключения их замены и упрощения замыкания запора. Примером могут служить пластиковые номерные пломбы, в которых запирающий элемент (гибкий трос) надежно монтируется одним концом в корпус, на который нанесен уникальный идентификационный код пломбы. Многоэлементные пломбы имеют несколько составляющих: замок и запирающий элемент (гибкий или жесткий). Иногда в конструкцию пломбировочного устройства входит и вспомогательный элемент — для совместимости пломбы и охраняемого объекта.
В общем случае, конструкция пломб накладывает ограничения на их применение. Исключение составляют пломбы с гибким запирающим элементом. В других случаях, например, для многоэлементных пломб жесткого типа, запирающий элемент должен точно соответствовать диаметру проушин охраняемого объекта. Также существуют пломбировочные устройства, рассчитанные на конкретные объекты, например, ювелирные пломбы, пломбы бочковые и пр.
Современные производители предлагают сегодня и другие виды пломб, например, металлические контроллеры, роторные пломбы, пленочные (сейф-пакеты, пломбы-скотчи, пломбы-наклейки), а также наклейки АНТИМАГНИТ и другие.

Степень защищенности охраняемого объекта от несанкционированного вскрытия 
По степени защищенности охраняемого объекта пломбы классифицируются как силовые и не силовые (информационные). К пломбам силовым относятся жесткие многоэлементные и моноблочные пломбы болтового или тросового типа, которые можно открыть только специальным инструментом и высоким разрушающим усилием.

Контроль сохранности пломбы 
Один из наиболее употребляемых способов контроля сохранности пломбы — маркировка с уникальным идентификационным номером, который наносится на пломбировочное устройство методом лазерной гравировки и отмечается в сопроводительных документах. Также широко применяются пломбы (ЗПУ) с интегральным блоком, встроенным в головку пломбы при её изготовлении. Информация с таких пломб считывается бесконтактным способом, что позволяет производить мониторинг и идентификацию охраняемого объекта в любой момент времени.

Применение 
Пломбы применяют с целью выявления фактов несанкционированного доступа к охраняемым объектам (счетчики электричества, газа, воды, денежные хранилища в банках, инкассаторские сумки, складские помещения, ёмкости, автомобили, контейнеры, бензоколонки, офисы, игровые автоматы, шкафы и многие другие объекты).

На железнодорожном транспорте 
На отечественном железнодорожном транспорте применяются запорно-пломбировочные устройства, обладающие высокой криминалистической эффективностью, вытеснившие за последнее десятилетие устаревшие свинцово-ленточные и свинцово-проволочные пломбы. Требования к железнодорожным пломбировочным устройствам регламентируются ГОСТами и внутриведомственными инструкциями («Правила пломбирования вагонов и контейнеров» — (приказ МПС РФ от 12.04.1999 г.). Обязательному опломбированию подлежат автомобилевозы, цементовозы, рефрижераторы, фитинговые вагоны, цистерны, зерновозы и тара ценного груза. Крытые грузовые вагоны из этого списка пломбируются также при возвратном порожнем пробеге.

Основное требование, предъявляемое к ЗПУ — это высокое усилие (для вагонов — не менее 18 кН,
для контейнеров — не менее 12 кН) размыкания пломбы, не позволяющее снять её простейшими режущими инструментами (кусачками, слесарной ножовкой, кувалдой, гвоздодером, молотком, пассатижами и ломом), поэтому стержневые элементы ЗПУ выполняются из высокоуглеродистой стали особых сортов Ст.20, 40Х, 60С2А, а затем подвергаются поверхностному упрочнению до уровня не менее 40 НRC. Кроме прочностных требований, важность имеют и условия эксплуатации, так как на пути следования груза ЗПУ подвергается механическим (вибрации) и климатическим воздействиям.
К современным пломбировочным устройствам, принятым к эксплуатации на отечественных железных дорогах, относятся ЗПУ стержневого и болтового типа, например, "СПРУТ 777", "СПРУТ 777М", "ОХРА-1" «ЛАВР» (вагонный и контейнерный варианты), ЛАВР-Гарант-М" (вагоны, контейнеры, цистерны, хоппер-зерновозы, рефрижераторы), "СКАТ", «ГазГарант»(опасные наливные грузы).

В автротранспортных и финансовых операциях

В бытовой технике 
Целью пломбирования сложных технических устройств является обнаружение несанкционированного доступа внутрь устройства в течение гарантийного срока. Нарушение пломбы рассматривается как причина для прекращения действия гарантийных обязательств.

В качестве материала пломбы обычно используется сравнительно мягкий пластилин или воск, помещаемый в одну или более точку крепления, перекрывая доступ к головке крепёжного винта.

В счётчиках 
Счётчики электричества, газа, воды (номерные пломбы из поликарбоната с использованием обычной лески или специальной («Силвайр»).

В связи с тем, что для несанкционированного воздействия на механические счётчики применяются магниты, в обиходе появились так называемые антимагнитные пломбы, которые, при сохранении механической целостности, регистрируют изменением своего внешнего вида факт магнитного воздействия.

Другое 
Денежные хранилища в банках, инкассаторские сумки, складские помещения, ёмкости, автомобили, контейнеры, бензоколонки, офисы, игровые автоматы, шкафы и многие другие объекты.

См. также 
 Пломбиратор
 Печать
 Запорно-пломбировочное устройство

Примечания

Источники 
 
 

Детали машин и механизмов